Marvin Schulz, né le  à Mülheim, est un footballeur allemand qui évolue au poste de défenseur au Holstein Kiel.

Biographie

FC Lucerne (2017-2022) 
Il évolue pendant environ 5 saisons au FC Lucerne.

En mai 2022, il est annoncé qu'il quitte le club pour retourner en Allemagne au Kieler SV Holstein.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du Borussia Mönchengladbach
Joueur du FC Lucerne
Joueur du Holstein Kiel
Naissance en janvier 1995
Naissance à Mülheim